Анаклет II (в миру Пьетро Пьерлеони, умер ) — антипапа, противостоявший Иннокентию II и занимавший римский престол с 14 февраля 1130 года по 25 января 1138 года. Даровал Рожеру II корону Сицилийского королевства.

Биография

Происхождение и духовная карьера 
Пьетро Пьерлеони происходил из влиятельной и богатой римской фамилии еврейского происхождения. Его дед был крещён папой Львом IX, получив в честь него имя Лео, и в дальнейшем был доверенным лицом папы Григория VII. Сын Лео по имени Пьетро (отсюда происходит фамилия ) возглавлял группировку римской знати, противостоявшей фамилии Франджипани. Своего старшего сына Пьетро предназначал для государственной карьеры в Папском государстве, а в 1116 году попытался добиться для него ранга префекта Рима, чему Франджипани сумели воспрепятствовать.

Пьетро Пьерлеони, второй сын Пьетро, был предназначен для духовной карьеры. Он обучался в Париже у Абеляра, затем поступил в монастырь Клюни. В 1120 году был отозван из Клюни в Рим и по просьбе отца возведён папой Пасхалием II в ранг кардинала-дьякона с титулярной диаконией Санти-Косма-э-Дамиано. В дальнейшем кардинал Пьерлеони был папским легатом во Франции, а затем в Англии. 

Во время схизмы оппоненты Анаклета обвиняли его в симонии и аморальном поведении во время исполнения легатских полномочий, но современных источников, подтверждающих эти обвинения, не обнаружено. Напротив, искреннее благочестие выходца из Клюни приобрело кардиналу Пьерлеони уважение многих влиятельных лиц, в том числе Генриха I Английского.

К концу 1120-х годов Пьетро Пьерлеони был одним из самых влиятельных кардиналов и мог рассчитывать на избрание на папский престол после кончины Гонория II.

Двойные выборы 14 февраля 1130 года и начало схизмы 
К февралю 1130 года Пьетро Пьерлеони мог рассчитывать на голоса тридцати кардиналов и поддержку большей части римской знати и народа. Оппозицию Пьерлеони составляли знатные фамилии Франджипани и , на стороне которых выступали 16 кардиналов, во главе с папским секретарём кардиналом Хаймериком.

Партия Франджипани была в явном меньшинстве, но действовала решительнее. Они сумели захватить умирающего Гонория II и доставить его в монастырь святого Андрея, находившийся в квартале, подконтрольном Франджипани. 11 февраля 1130 года Хаймерик, не дожидаясь смерти папы, собрал в монастыре святого Андрея на Целии 16 кардиналов своей партии. В ответ сторонники Пьерлеони отказались участвовать в конклаве Хаймерика и собрались в базилике Сан-Марко, ожидая здесь известий о кончине Гонория II. 13 февраля слухи о смерти папы вынудили Франджипани показать умирающего Гонория II римлянам, но уже к вечеру того же дня папа скончался. Поскольку выборы нового понтифика нельзя было начинать до погребения предыдущего, тело Гонория II было поспешно и тайно похоронено во дворе монастыря Святого Андрея утром 14 февраля, после чего 16 кардиналов во главе с Хаймериком избрали новым папой Грегорио Папарески. Избранник был привезён в Сан-Джованни-ин-Латерано, провозглашён здесь папой Иннокентием II, после чего удалился в монастырь Санта-Мария-ин-Палладио.

Утром 14 февраля 1130 года сторонники Пьерлеони узнали одновременно о смерти Гонория II и избрании Иннокентия II. 24 кардинала, собранные в церкви Святого Марка, объявили выборы Папарески и его провозглашение папой неканоничными и единодушно избрали папой Пьетро Пьерлеони, который принял имя Анаклета II.

15 февраля 1130 года сторонники Анаклета II заняли Сан-Джованни-ин-Латерано, а 16 февраля — собор Святого Петра. 23 февраля Анаклет II был интронизирован в соборе Святого Петра, а Иннокентий II — в Санта-Мария-Нуова. В последующий месяц Анаклету II удалось переманить на свою сторону большинство сторонников Иннокентия II, в том числе Франджипани. В апреле 1130 года Иннокентий II нашёл убежище в Трастевере, а в мае тайно бежал из Рима. Анаклет II остался в Риме единственным понтификом.

Оценка законности выборов 
Анаклет II был избран двадцатью четырьмя кардиналами против шестнадцати, проголосовавшими за Иннокентия II. Кроме того, Анаклет II в момент избрания пользовался поддержкой большинства римской знати и народа. Оппоненты Анаклета II обвиняли его в массовом подкупе кардиналов и знати, причём утверждалось, что источником этих денег были не только семейные богатства Пьерлеони, но и ограбленные римские церкви.

Сторонники Иннокентия II скрыли смерть Гонория II и провели выборы с неподобающей поспешностью. Но Анаклет II был избран тогда, когда об избрании и провозглашении нового папы было известно. Таким образом, сторонники Анаклета II сознательно выбирали папу в момент, когда новый папа был уже избран.

В числе избирателей Иннокентия II были четверо кардиналов-епископов, которым в соответствии с волей Николая II (1059 год) передавалось право решающего голоса в случае опасности возникновения схизмы. Иннокентия II поддержали пять из восьми членов комиссии, которым кардиналы курии, узнав о болезни Гонория II и опасности раскола, поручили организовать выборы нового папы.

Таким образом, в процедуре избрания Иннокентия II и Анаклета II можно обнаружить шероховатости, сделавшие невозможным ликвидировать схизму в течение восьми лет.

Понтификат Анаклета

Всеевропейская изоляция 
Анаклет II, благодаря фамильному богатству и щедрости, к маю 1130 года контролировал Рим и Папскую область. Но вынужденный бежать из Рима Иннокентий II в течение последующих месяцев приобрёл поддержку европейских монархов и духовенства. Активным защитником Иннокентия стал Бернард Клервоский. Аргументы Бернарда не всегда были безупречными: он ставил в вину Анаклету аморальное поведение, ограбление римских церквей, симонию, еврейское происхождение, подкуп кардиналов и римской знати. Тем не менее, под влиянием проповедей и посланий Бернарда Иннокентий II был поддержан крупнейшими монастырями Европы — Клюни, Сито и Премонтре. Иннокентий II был восторженно встречен в Пизе и Генуе, затем торжественно встречен депутацией французских монастырей в Сен-Жилле, после чего свободно передвигался по Франции и Германии, являя духовенству и мирянам образ истинного и гонимого пастыря. Анаклет II, находящийся в Риме, был вынужден воздействовать на европейских монархов и духовенство только письменно и не имел возможности лично опровергнуть обвинения своих противников.

В сентябре 1130 года собор французских епископов в Этампе признал Иннокентия II законным папой, после чего это признал король Людовик VI. В январе 1131 года клятву верности Иннокентию II принёс английский король Генрих I, бывший до этого другом Пьетро Пьерлеони.

Самыми долгими были колебания германского короля Лотаря II. С одной стороны, он ещё не был коронован в Риме и поэтому нуждался в Анаклете II как папе, реально контролировавшем Рим. С другой стороны, германские епископы на соборе в Вюрцбурге (октябрь 1130 года) поддержали Иннокентия II. Чтобы склонить императора на свою сторону, Анаклет II отлучил от Церкви противника Лотаря — Конрада Гогенштауфена. Но повсеместная поддержка Иннокентия II, давление собственных епископов и аргументы Бернарда Клервосского вынудили Лотаря II принести Иннокентию II клятву верности в Льеже (март 1131 года). Частью клятвы стало обещание Лотаря II силою изгнать из Рима антипапу и вернуть кафедру законному папе.

К весне 1131 года Анаклет II оказался в изоляции: кроме собственно Рима его признали папой только герцог Аквитании Гильом X и правитель норманнской Сицилии Рожер II.

Учреждение Сицилийского королевства 
В условиях нарастающей изоляции Анаклет II обратился за помощью к вассалу папского престола Рожеру II, графу Сицилии, а с 1127 года ещё и герцогу Апулии и Калабрии. Встреча папы и Рожера состоялась в Авелино в сентябре 1130 года, и стороны быстро пришли к соглашению. Рожер II признал Анаклета II папой, обязался выплачивать ему дань и оказывать военную помощь. В обмен на это Анаклет II своей буллой от 27 сентября 1130 года создал из Апулии, Калабрии и Сицилии наследственное Сицилийское королевство под сюзеренитетом папского престола и передал корону вновь созданного государства Рожеру II. Той же буллой Анаклет II гарантировал Рожеру II сюзеренитет над княжеством Капуя, почтение герцогства Неаполь и поддержку в случае войны папского города Беневенто. 25 декабря 1130 года Рожер II был коронован и помазан в Палермо как король Сицилии.

Созданием Сицилийского королевства Анаклет II приобрёл важнейшего союзника в борьбе с Иннокентием II, что позволило антипапе выстоять в условиях всеевропейской изоляции. После смерти Анаклета II и окончания схизмы Иннокентий II был вынужден подтвердить решение своего противника и признать Рожера II королём Сицилии.

Первый итальянский поход Лотаря II 
В августе 1132 года Лотарь II сумел решить внутренние проблемы Германии и отправился в поход на Рим, чтобы водворить там Иннокентия II и короноваться императорской короной. Собственно германская армия Лотаря II была незначительной, поэтому зиму 1132-1133 года Лотарь II и Иннокентий II провели в Северной Италии, собирая более внушительную армию, и при посредничестве Бернарда Клервосского сумели добиться военной поддержки со стороны Пизы и Генуи. При известии о приближении германской армии в Кампании и Апулии вспыхнул очередной мятеж, что не позволило Рожеру II прийти на помощь Анаклету II.

30 апреля 1133 года Лотарь II и Иннокентий II вступили в Рим, не встречая сопротивления, а семейства Франджипани и Корси перешли на сторону папы. Анаклет II удерживал правый берег Тибра с собором святого Петра и замком Сант-Анджело, Тибрский остров, мосты через реку, а также Театр Марцелла, превращённый в крепость и закрывающий подступы к мостам. Лотарь II предложил Анаклету II переговоры, антипапа согласился передать вопрос о законности спорных выборов на рассмотрение собора, но Иннокентий II отказался от такого решения. Лотарь II, не имевший сил штурмовать правый берег Тибра, был коронован Иннокентием II не в соборе святого Петра, контролируемом Анаклетом II, а в Сан-Джованни-ин-Латерано. После этого император оставил Рим и поспешно вернулся в Германию, а пизанско-генуэзский флот ушёл из Тибра. Жители и знать Рима, за исключением Франджипани, вновь перешли на сторону Анаклета II, и в августе 1133 года Иннокентий II вновь бежал из Рима в Пизу. Первый итальянский поход Лотаря II оказался, если не считать коронации, безрезультатным: Анаклет II по-прежнему контролировал Рим.

Второй итальянский поход Лотаря II 
В 1133-1136 годах император Лотарь II сумел разрешить проблемы в Германии и по призыву Иннокентия II в августе 1136 года выступил во второй итальянский поход. В этот раз его армия была значительной, поэтому ломбардские города бесспорно склонились перед императором. В феврале 1137 года Лотарь II достиг Болоньи и здесь разделил армию на две: одна, под командованием Генриха Гордого, проследовала через Тоскану и Папскую область, другая, под командованием императора, шла вдоль адриатического побережья. Обе армии встретились на Троицу в Бари, подавив сопротивление в Кампании и Апулии. Вопреки требованиям Иннокентия II Лотарь не пошёл на Рим, где по-прежнему правил Анаклет II, а предполагал продолжать наступление на Калабрию и Сицилию. Таким образом, второй итальянский поход Лотаря II имел главной целью сокрушить Сицилийское королевство Рожера II, а не изгнать Анаклета II из Рима.

Начавшаяся эпидемия вынудила Лотаря II в июле 1137 года начать отступление. В августе 1137 года Иннокентий II и Лотарь II расстались в Фарфе, после чего германская армия медленно двинулась на север. В течение 1137-1138 годов Рожер II восстановил контроль над континентальной частью своего королевства, что свело результаты кампании Лотаря II к нулю.

Смерть Анаклета и окончание схизмы 
После отступления Лотаря II Иннокентий II и Бернард Клервосский остались в Италии — теперь они предприняли попытку убедить Рожера II отказаться от поддержки Анаклета II. Три посланника от каждого из соперничающих пап прибыли в Салерно, где их выслушали Рожер II и его советники. В результате диспута секретарь Анаклета II Петр из Пизы признал свои заблуждения и склонился перед Бернардом Клервосским. Тем не менее, Рожер II отложил своё решение и отплыл в Палермо, где 25 декабря 1137 года вновь заявил о своей безоговорочной поддержке Анаклета II.

В ноябре 1137 года Иннокентий II и Бернард Клервосский прибыли в Рим. К этому моменту Анаклет II и его сторонники удерживали только собор Святого Петра и Сант-Анджело. 25 января 1138 года Анаклет II скончался и был тайно погребён своими сторонниками. Со смертью Анаклета II схизма продолжалась ещё четыре месяца: в марте 1138 года при поддержке Рожера II сторонники антипапы избрали на папский престол Виктора IV. 29 мая 1138 года новый антипапа тайно покинул своих сторонников, переплыл на левый берег Тибра и покорился Иннокентию II.

Литература 
 Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Второе нормандское завоевание: 1016—1130 гг. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. — ISBN 5-9524-1751-5.
 Норвич Дж. Расцвет и закат Сицилийского королевства. Нормандцы в Сицилии: 1130—1194. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. — ISBN 5-9524-1752-3.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Антипапы
История Сицилии
Церковные деятели XII века
Кардиналы Пасхалия II